Basilicum (soort) (Ocimum basilicum), een plant uit de lipbloemenfamilie 
 Basilicum (geslacht), een uit de lipbloemenfamilie